Патнам има више значења:
 Округ Патнам (Њујорк)
 Округ Патнам (Џорџија)
 Округ Патнам (Западна Вирџинија)
 Округ Патнам (Илиноис)
 Округ Патнам (Индијана)
 Округ Патнам (Мисури)
 Округ Патнам (Охајо)
 Округ Патнам (Тенеси)
 Округ Патнам (Флорида)
 Патнам (Алабама)
 Патнам (Конектикат)
 Патнам (Тексас)
 Патнам (Оклахома)